Phyllanthus:
 Филлантус () — научное название крупного рода растений порядка мальпигиецветные.
 Бабблеры-капуцины () — научное название монотипического рода птиц семейства комичных тимелий.